Montesquieu — filósofo francês

Lugares
Montesquieu (Hérault)
Montesquieu (Lot-et-Garonne)
Montesquieu (Tarn-et-Garonne)

Ou ainda:
7064 Montesquieu